Terror Squad — американская хип-хоп группа. Основана в 1998 году в Бронксе, Нью-Йорк.

История 
Группа была основана в 1998 году в Бронксе, когда участники группы участвовали в записи альбома «Don Cartagena», выпущенном одним из участников группы — рэпером Fat Joe. В тот момент в группе участвовали рэперы Fat Joe, Big Pun, Cuban Link, Triple Seis, Armageddon и Prospect.

В 1999 году они выпускают дебютный альбом «The Album». Главным хитом альбома стал трек «Whatcha Gon' Do», исполненный совместно с рэпером Big Pun, который умирает в 2000 году от сердечного приступа. После смерти рэпера, из группы уходят Cuban Link и Triple Seis, а их место занимают Remy Ma и Tony Sunshine.

После перерыва, связанного со смертью Big Pun, в 2004 году группа выпускает альбом «True Story». С него был выпущен сингл Lean Back, который стал хитом лета 2004 года, занял 1 место в Billboard Hot 100 и 24 место в чартах Великобритании.

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания 

Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Хип-хоп-группы из Нью-Йорка
Исполнители Universal Records
Секстеты
Хип-хоп-группы США
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2009 году